Westkapelle (Nederland), een stad in Zeeland
 Westkapelle Hoog, Hoge licht of Zuiderhoofd, vuurtoren bij de Zeeuwse plaats
 Noorderhoofd (Westkapelle), Westkapelle Laag, vuurtoren bij de Zeeuwse plaats
 Westkapelle (België), een deelgemeente van Knokke-Heist

Zie ook 
Westkappel, in Frankrijk